Uschupönen (vor 1936 meist Uszupönen geschrieben) ist der Name ostpreußischer Orte in der Oblast Kaliningrad in Russland:

 Uschupönen (Kreis Goldap), 1938–1946 Grundfeld, Kreis Goldap, russisch: Bulawino, untergegangener Ort im Rajon Nesterow
 Uschupönen, 1938–1946 Moorhof, Kreis Gumbinnen, russisch: Saretschje (Kaliningrad, Tschernjachowsk)
 Uschupönen, Kreis Insterburg, im russischen Kalinowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk) aufgegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Uschupönen (Kreis Pillkallen), Kreis Pillkallen/Schloßberg, untergegangener Ort im Rajon Nesterow